Herbert Santiago Pech Baquedano (n. Mérida, Yucatán; 13 de julio de 1989), mercadólogo y político mexicano, miembro del Partido Acción Nacional y actual Regidor del Ayuntamiento de Progreso. Durante el trienio de 2018- 2021 fue el titular del área de Comunicación Social en el Ayuntamiento de Progreso bajo el gobierno municipal de Julián Zacarías Curi.

Datos biográficos 
Es licenciado en turismo y licenciado en mercadotecnia internacional, cuenta además con una maestría en finanzas y una especialización en estadística por la Universidad Autónoma de Yucatán y una segunda maestría en relaciones públicas y publicidad por la Universidad Anáhuac Mayab, donde cursa el doctorado en análisis estratégico y desarrollo sustentable. 

Como profesionista se ha desempeñado en el sector turístico y en las áreas de auditoría, comunicación y docencia en el nivel básico y superior.

Trayectoria Política 
Al inicio su militancia en el Partido Acción Nacional en Yucatán, ha ocupado diversos cargos como Coordinador municipal de Acción Juvenil, Secretario de Comunicación en el Comité Directivo Municipal de su municipio. Tras los comicios de 2018, donde fue candidato a regidor suplente, fue designado como director de la Unidad de Comunicación Social en el Ayuntamiento de Progreso. En 2021, la asociación Nada nos Detiene Yucatán lo nombró Presidente Municipal de la organización .

Durante el trienio comprendido de 2021 a 2024 fue electo Regidor del Ayuntamiento de Progreso durante la segunda administración municipal de Julián Zacarías Curi .

Referencias 

Nacidos en Mérida (México)
Miembros del PAN de Yucatán
Políticos de Yucatán